Лев Андреевич Бороздин (1801 — после 1871) — надворный советник, майор, предводитель дворянства Чигиринского уезда.

Биография 
Владелец имения Телепино, майор в отставке, предводитель дворянства Чигиринского уезда в 1840—1857 годах. В 1850—1860 годах почётный смотритель Златопольского уездного дворянского училища. Получив от матери в наследство село Вербовка, продал его Елене Стааль.

Семья 
Отец Андрей Михайлович Бороздин (1765—1838) — генерал-лейтенант, сенатор, таврический гражданский губернатор.

Мать Софья Львовна Давыдова (1772—1854) — родная сестра декабриста Василия Давыдова.

Сестра Мария Андреевна Бороздина (1804—1849) — жена декабриста Иосифа Викторовича Поджио и князя Александра Ивановича Гагарина.

Сестра Екатерина Андреевна Бороздина (1807—1839) — жена декабриста Владимира Николаевича Лихарева.

Награды 

  Кавалер ордена Святого Владимира 4 степени
  Кавалер ордена Святой Анны 2 степени

Примечания

Литература 

 Кравчук А. С. К биографии таврического гражданского губернатора А. М. Бороздина // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. — 2013. — Т. 26 (65), № 2. — С. 45—66.

Родившиеся в 1801 году
Надворные советники
Майоры (Российская империя)
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени